

Sigle 
 Société Française de Production
 Svenska folkpartiet i Finland – Partito Popolare Svedese di Finlandia, partito politico finlandese
 Stubborn Fat Protocol – un metodo di allenamento fisico per il dimagrimento

Codici 
 SFP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Surfers Paradise (Australia)

Religione 
 S.F.P. – sigla delle Suore dei Poveri di San Francesco